Генера́льная ассамбле́я Теннесси́  () — двухпалатный законодательный орган штата Теннесси. Создан в 1796, одновременно с образованием штата из Юго-западной территории.

Организация 
По конституции штата Теннесси, Генеральная ассамблея — это двухпалатная легислатура, состоящая из Сената (33 Сенатора) и Палаты представителей (99 Представителей). Спикером Сената является Джеймс Ранд Макнэлли  (2022) из Республиканской партии, спикером палаты представителей является Камерон Секстон (2022), также Республиканец.

Спикер Сената имеет дополнительный титул и должность вице-губернатора Теннесси.

Состав 
В обоих палатах парламента абсолютным большинством обладает Республиканская партия (2022).

См. также 
 Капитолий штата Теннесси

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт легислатуры

Теннесси
Политика Теннесси
Появились в 1796 году
Нашвилл